Coste ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Coste-Floret (1911–1990), französischer Politiker und Jurist
 Annelise Coste (* 1973), französische bildende Künstlerin
 Arturo Coste (* 1927), mexikanischer Wasserballspieler

 Émile Coste (1862–1927), französischer Fechter und Offizier
 Emile Gustave Alfred Coste (1864–1945), Leiter der Mission interalliée de Contrôle des Usines et des Mines (MICUM)
 Georges Coste (* 1944), französischer Rugby-Union-Trainer
 Hippolyte Jacques Coste (1858–1924), französischer Abt und Botaniker
 Jean Victor Coste (1807–1873), französischer Naturforscher
 Johann Ludwig Coste (1809–1886), auch Jean Louis Coste, pommerscher Gutsbesitzer, preußischer Politiker
 Napoléon Coste (1805–1883), französischer Gitarrist und Komponist
 Mélanie Coste (* 1976), französische Pornodarstellerin
 Pascal Coste (1787–1879), französischer Ingenieur und Architekt, der insbesondere als Zeichner und Maler Bekanntheit erlangte
 Pierre Coste (1668–1747), französischer Theologe, Buchdrucker und Übersetzer
 Pierre Coste (Pfarrer) (1697–1751), Pfarrer der französisch-reformierten Gemeinde in Leipzig
 René Coste (1922–2018), französischer katholischer Theologe und Autor
 Waldemar Coste (1887–1948), deutscher Maler
 Zeno Coste (* 1907), rumänischer Sänger

Coste ist der Name folgender Unternehmen:
 Coste Engineering, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Saloff-Coste
 Costes
 Costus